Unteres Rheintal bezeichnet:
 den unteren Teil des St. Galler Rheintals im Schweizer Kanton St. Gallen
 den unteren Teil des Vorarlberger Rheintals im benachbarten österreichischen Bundesland Vorarlberg

Siehe auch:
 Unterrheintal